Brobby ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Wereko-Brobby (* 1953), ghanaischer Geschäftsmann und Politiker
 Rex Brobby (* 1958), ghanaischer Sprinter